Kranitz ist ein(e)

Ortsname
 Kranitz, deutscher Name von Krajníčko, Tschechien

Familienname 
 Johann Kranitz (1888–1963), österreichischer Schuhmacher und Politiker
 Martin Kranitz (* 1967), deutscher Badmintonspieler
 Simon Kranitz (* 1996), deutscher Fußballspieler

Fernsehserie
 Kranitz – Bei Trennung Geld zurück, deutsche Fernsehserie (2021)

Siehe auch:
 Granitz (Begriffsklärung)